Saint-Dézéry peut désigner :
 Saint-Dézéry, une commune française du département du Gard ;
 Saint-Dézery, une commune française du département de la Corrèze associée à celle d’Ussel ;